Viegas é um sobrenome de família da onomástica das línguas castelhana e portuguesa. É o patronímico de Egas.
Teve como líder o famoso Guilherme Viegas.

História 
Viegas é o aportuguesamento dos termos originais Venegas e Benegas, que vão buscar as suas origens ao Reino de Castela. Dada a sua antiguidade e uso diversificado, encontra-se muito disperso pelo mundo e pelos países de língua portuguesa e castelhana. 

A mais plausível teoria sobre a origem do sobrenome remonta-o ao período visigodo, já que 'Vega' significa fazenda, ou quinta, em germânico antigo; algumas fontes alegam que 'Egas' é também um nome pessoal. Assim, 'Viegas' seria 'filho' de Egas, podendo também aludir a um descendente de uma família de agricultores.

Brasão da família Viegas 
Apresenta-se de cor Azul com quatro bandas de cor prata e de azul posicionadas na diagonal. Este brasão tem por timbre um leopardo em azul e picado de cor prata.

Diáspora
Para além de ser comum em Portugal, o sobrenome Viegas difundiu-se amplamente pelo mundo como consequência dos descobrimentos portugueses e à subsequente dispersão de exploradores e colonialistas, podendo ser hoje encontrado com especial frequência no Brasil, Angola, Índia e até Timor-Leste. Notáveis e reconhecidas pessoas com o sobrenome:

 Mendo Viegas de Sousa(1070 - 1130), Rico-homem e governador português;
 Fernanda Viégas, cientista brasileira na área da tecnologia;
 Mário Viegas (1948 - 1996), ator, encenador e recitador português;
 Acacio Gabriel Viegas (1856–1933), médico indiano;
 Brás Viegas (1553–1599), jesuíta português e comentador
 José Viegas Filho, diplomata brasileiro;
 João Viegas Carrascalão (1945–2012), político timorense; 
 Manuela Viegas, cineasta portuguesa;
 Fabiano Cezar Viegas, futebolista brasileiro; 

D. Luís de Lancastre e Távora, Dicionário das Famílias Portuguesas, Quetzal Editores, 2ª Edição, Lisboa, pág. 351.

Sobrenomes da língua portuguesa
Sobrenomes da língua castelhana